Fane steht für:
 Fane (Flugzeughersteller)
 Fane (Fluss), Fluss in Irland
 Fane (Papua-Neuguinea), Ort in Papua-Neuguinea

Fane ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Fane (1911–1942), britischer Autorennfahrer und Militärpilot

 David Anthony Thomas Fane, 15. Earl of Westmorland (1924–1993), britischer Adliger
 David Fane (* 1966), neuseeländischer Schauspieler
 Gerard Fane-Trefusis, 22. Baron Clinton (* 1934), britischer Politiker und Großgrundbesitzer

 Julian Fane (1927–2009), britischer Schriftsteller
 Lawrence Fane (1933–2008), US-amerikanischer Bildhauer

FANE steht für:
 Fédération d’action nationale et européenne, französische Partei

FANE